Mystère kan referere til

 Mystère (film) – italiensk thrillerfilm fra 1983 (engelsk titel: Dagger Eyes)
 Dassault Mystère-Falcon – et mindre civilt fransk jetfly, primært til passagerer, produceret af Dassault (1963)
 Dassault MD 452 Mystère II – et fransk jagerbomber produceret af Dassault (1951)
 Dassault MD 454 Mystère IV – et fransk jagerbomber produceret af Dassault (1952)